Головское — название населённых пунктов:

Россия 
 Головское — деревня в Жигаловском районе Иркутской области.

Украина 
 Головское — село в Турковском районе Львовской области.